Hantverksföreningen kan avse:

Stockholms Hantverksförening – en intresseförening för hantverks- och småföretag
Hantverksföreningens hus, Stockholm – en byggnad på Brunkebergstorg på Norrmalm i Stockholm
Hantverksförening – de obligatoriska föreningar som ersatte skråna enligt 1864 års näringsfrihetsförordning
Hantverkarnas riksorganisation – Sveriges näringslivsorganisation för hantverksföretag och hantverksföreningar

Se även
Skråväsen – ett organisationssystem för de borgare som var hantverkare